La Mouline, een plaats in de Belgische gemeente Chiny.
 Lamouline (Libramont-Chevigny), een gehucht in Saint-Pierre, een deelgemeente van de Belgische gemeente Libramont-Chevigny.